Stephansplatz, place du centre de Vienne en Autriche.
 Stephansplatz, station du métro de Vienne, nommée en référence à la place éponyme.
 Stephansplatz, station du métro de Hambourg.